Cnemodus är ett släkte av insekter. Cnemodus ingår i familjen Rhyparochromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Cnemodus